De Sakhir Formule 2-ronde 2021 was een drietal races voor Formule 2-auto's die op 27 en 28 maart 2021 plaatsvonden op het Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrein als onderdeel van het FIA Formule 2-kampioenschap van 2021. Het was de eerste ronde van het kampioenschap van 2021 en werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Bahrein van 2021.

Classificatie

Vrije training

Kwalificatie 

* Jüri Vips werd uitgesloten van de kwalificatie voor een technische inbreuk op artikel 4.3.13 van de FIA F2 Technische Regelementen. Hij startte zowel in de eerste Sprintrace als in de Feature Race van achteraan de grid.

Sprint race 1 

* Dan Ticktum eindigde oorspronkelijk als zevende, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van een ongeluk met Richard Verschoor, waardoor hij naar de achtste plaats zakte.** Guilherme Samaia eindigde oorspronkelijk als negende, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een Virtual Safety Car-overtreding.*** Bent Viscaal eindigde aanvankelijk als twaalfde, maar kreeg later een tijdstraf van vijf seconden voor het inhalen van Jüri Vips onder gele vlagomstandigheden.

Sprint race 2 

* Christian Lundgaard kreeg een tijdstraf van 10 seconden, die hij in de pits onder een safety car uitzat.

Feature race 

* Felipe Drugovich, Christian Lundgaard, Jüri Vips en Marino Sato kregen allemaal een tijdstraf van vijf seconden voor overtredingen tijdens de Safety Car. Bent Viscaal kreeg om dezelfde reden zelfs een tijdstraf van tien seconden.** Oscar Piastri viel na een aanrijding met Dan Ticktum uit de race, maar werd wel geklasseerd voor de race, omdat hij meer dan 90% van de raceafstand aflegde.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021